Isle of Beauty, Isle of Splendour (trad. "Isola di bellezza, isola di splendore") è l'inno nazionale di Dominica. Il testo è stato scritto in lingua inglese da Wilfred Oscar Morgan Pond, mentre la musica è di Lemuel McPherson Christian. Il brano è stato scritto e composto nel 1967 ed è stato adottato come inno nel 1978.

Testo
Isle of beauty, isle of splendour

Isle to all so sweet and fair

All must surely gaze in wonder

At thy gifts so rich and rare.

Rivers, valleys, hills and mountains

All these gifts we do extol.

Healthy land, so like all fountains

Giving cheer that warms the soul.

Dominica, God hath blest thee

With a clime benign and bright

Pastures green and flowers of beauty

Filling all with pure delight

And a people strong and healthy

Full of godly reverent fear.

May we ever seek to praise Thee

For these gifts so rich and rare.

Come ye forward, sons and daughters

Of this gem beyond compare.

Strive for honour, sons and daughters

Do the right, be firm, be fair.

Toil with hearts and hands and voices.

We must prosper! Sound the call

In which ev'ryone rejoices

"All for Each and Each for All."

Audio

Altri progetti

Collegamenti esterni
Audio da YouTube

Inni nazionali americani